A 2021-es TCR Európa-kupa lesz a sorozat negyedik szezonja. Az évad 2021. május 7-én vette kezdetét a Slovakiaringen és október 10-én ért véget Barcelonában. Az egyéni címvédő a marokkói Mehdi Bennani, míg a csapatok között a belga Comtoyou Racing volt.

Az egyéni bajnokság kiírását végül Mikel Azcona nyerte, aki ezzel a széria kétszeres bajnokává avanzsált. A csapatok között a Sébastien Loeb Racing szerezte meg az első helyet, a Trophy kiírás Junior kategóriájának bajnoka a Comtoyou belga versenyzője, Nicolas Baert lett, a Rookie értékelést Isidro Callejas nyerte meg, míg a Diamond kategóriában a legtöbb pontot Igor Sztefanovszki gyűjtötte, a TCR Benelux bajnok – amelybe a zandvoorti, spái, nürburgringi és barcelonai hétvége eredményei számítottak bele – pedig Niels Langeveld lett.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
  Maťo Homola; BRC Racing Team pilóta → Janík Motorsport pilóta
 Nagy Dániel; BRC Racing Team pilóta → Zengő Motorsport pilóta
 Sami Taoufik; Comtoyou Racing pilóta → Sébastien Loeb Racing pilóta
 Mehdi Bennani; Comtoyou Racing pilóta → Sébastien Loeb Racing pilóta
 Tom Coronel; Boutsen Ginion Racing Team pilóta → Comtoyou Racing pilóta

Újonc versenyzők 

  Isidro Callejas; TCR Iberico, Chefo Sport pilóta → Brutal Fish Racing Team pilóta
  Jáchym Galáš; TCR kelet-európai kupa, GT2 Motorsport pilóta → Janík Motorsport pilóta
 Niels Langeveld; ADAC GT Masters, T3 Motorsport pilóta → Sébastien Loeb Racing pilóta
 Gustav Birch; Dán TCR-bajnokság, Brianmadsen Motorsport pilóta → Brianmadsen Motorsport pilóta
 Łukasz Stolarczyk; TCR kelet-európai kupa, BTC Maszyny pilóta → BTC Maszyny pilóta
 Petr Čížek; TCR kelet-európai kupa, Fullin Race Academy pilóta → Horňák-Aditis Racing Team pilóta

  Bartosz Groszek; TCR kelet-európai kupa, Horňák-Aditis Racing Team pilóta → Horňák-Aditis Racing Team pilóta
  Damiano Reduzzi; Olasz TCR-bajnokság, Trico WRT pilóta → Trico WRT pilóta
 Sergio López Bolotin; Olasz TCR-bajnokság, RC2 Junior Team pilóta → RC2 Junior Team pilóta
 Rubén Fernández Gil; Campeonato de España Resistencia, RC2 Junior Team pilóta → RC2 Junior Team pilóta
 Felipe Fernández Gil; Olasz TCR-bajnokság, RC2 Junior Team pilóta → RC2 Junior Team pilóta
 Giacomo Ghermandi; TCR kelet-európai kupa, LEMA Racing pilóta → LEMA Racing pilóta

Visszatérő versenyzők 

  Jack Young; Túraautó-világkupa, Vuković Motorsport pilóta → Brutal Fish Racing Team pilóta
  Dušan Borković; TCR kelet-európai kupa, M1RA Motorsport pilóta → Comtoyou Racing pilóta
 Felice Jelmini; Olasz TCR-bajnokság, PMA Motorsport pilóta → Sébastien Loeb Racing pilóta
 Sylvain Pussier; → Team Clairet Sport pilóta
 Klim Gavrilov; → VRC Team pilóta

Távozó versenyzők 

  Jessica Bäckman; Target Competition pilóta → Túraautó-világkupa, Target Competition pilóta
  Andreas Bäckman; Target Competition pilóta → Túraautó-világkupa, Target Competition pilóta
 John Filippi; Target Competition pilóta → elektromos TCR-bajnokság, Hyundai Motorsport pilóta
 José Manuel Sapag; Target Competition pilóta → Dél-amerikai TCR-bajnokság, Squadra Martino pilóta
 Pepe Oriola; Brutal Fish Racing Team pilóta → Dél-amerikai TCR-bajnokság, W2 Racing pilóta
 Daniel Lloyd; Brutal Fish Racing Team pilóta → Brit túraautó-bajnokság, Power Maxed Racing pilóta
  Michelle Halder; Profi Car Team Halder pilóta → Spanyol TCR-bajnokság, Profi Car Team Halder pilóta
  Mike Halder; Profi Car Team Halder pilóta → Spanyol TCR-bajnokság, Profi Car Team Halder pilóta
  Julien Briché; JSB Competition pilóta → Francia GT-bajnokság, JSB Competition  pilóta

Újonc csapatok 
  Janík Motorsport
 Sébastien Loeb Racing
 BTC Maszyny

Visszatérő csapatok 

  Zengő Motorsport

Távozó csapatok 

  BRC Racing Team

Szabályváltozások 
 A széria új gumiabroncs beszállítója a Hankook volt 2021-ben, a széria promótereivel kötött megállapodásuknak köszönhetően.
A széria csapatai egyhangúlag megszavazták a 2021-es Sportszabályzat módosítását, amely lehetővé tette a versenyzők számára, hogy a szezon végén két eredményt kihagyjanak a tabelláról. Ezért módosították a 16a) cikkelyt, amely szerint a 14 futamból csak 12 eredményt vesznek figyelembe a versenyzői bajnokságban. Viszont az összes eredmény érvényes lesz a Csapatbajnokság, valamint a Rookie- és a Diamond-trófea értékelésében.

Versenynaptár 
Az évad versenynaptárát 2020. december 23-án tette közzé a sorozat főszponzora.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Versenyzők 

 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Csapatok 

 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Trophy

Pontrendszer 

 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Időmérők

Jegyzetek

További információk 
 A TCR Európa-kupa hivatalos honlapja

Európa